Megalurulus é um género de aves da família Megaluridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Megalurulus grosvenori
 Megalurulus llaneae
 Megalurulus mariei
 Megalurulus rubiginosus
 Megalurulus whitneyi

Megaluridae
Gêneros de anfíbios